Роджер Федерер був чинним чемпіоном, але того року вирішив не брати участі.

Рафаель Надаль виграв титул, перемігши у фіналі Андре Агассі з рахунком 6–3, 4–6, 6–2.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) singles draw 
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) qualifying draw 
ATP Rogers Cup - Montreal (CAN) 2005. Results 

Masters, одиночний розряд